een vat waarin bier bewaard wordt, zie Vat (verpakking)
 Bierton (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire